Salientia (від  чи , «стрибати») — клада, що включає безхвостих земноводних і вимерлих „протожаб“, які більш тісно пов'язані з жабами, ніж з іншими сучасними земноводними. Найдавніша викопна „протожаба“ з'явилася в ранньому тріасі Мадагаскару, але датування за молекулярними годинниками припускає, що їх походження може поширюватися ще в пермський період, 265 мільйонів років тому.

Філогенетика 

Земноводні